Frederik Bøgh kan syfta på:

* Frederik Bøgh (1762–1831), dansk prost
 Frederik Bøgh (1836–1882), dansk poet och kritiker
 Frederik Bøgh (1880–1967), dansk rektor